Лехта:
 Лехта — село в Беломорском районе Карелии.
 Лехта — река, приток Унжи.
 Лехта — река, приток Устья.
 Лёхта — река, приток Лузы.